Kennemerpoort (Alkmaar)
 Kennemerpoort (Haarlem), deze stadspoort werd ook de Nieuwpoort genoemd